Les Loges (Calvados)
Les Loges (Haute-Marne)
Les Loges (Seine-Maritime)
ook:
Les Loges-en-Josas,  Yvelines
Les Loges-Marchis, Manche 
Les Loges-Margueron,  Aube
Les Loges-Saulces,  Calvados 
Les Loges-sur-Brécey, Manche